Новые правые:

 Новые правые — термин, который употребляется для обозначения ряда политических течений и партий правого толка. 
 Новые правые (учение) — направление политической мысли, которое появилось во Франции в конце 1960-х годов.
 Новые правые (Германия) — политическое движение в послевоенной Германии, находившееся в оппозиции к новым левым.

Политические партии 
 Новые правые (Грузия) — политическая партия в Грузии.
 Новые правые (Дания) — датская парламентская партия.
 Новые правые (Израиль) — политическая партия в Израиле.
 Новые правые (Румыния) — политическая партия в Румынии.